Арту́р Русте́мович Ами́ров (3 апреля 1992, Альметьевск, Россия) — российский хоккеист, игравший на позиции защитника. Воспитанник хоккейной школы нижегородского «Торпедо». Завершил выступления в качестве игрока по окончании сезона 2015/16.

Карьера 
Родился 3 апреля 1992 года в Альметьевске в Татарстане. Начал заниматься хоккеем в Нижнем Новгороде, когда ему было 7 лет, в 1999 году. Вплоть до 2005 года выступал за детские и юниорские команды «автозаводцев», а на одном из крупных турниров был признан лучшим защитником.

В 2008 году был приглашён во второй состав ярославского «Локомотива». В 2009 году вошёл в состав клуба МХЛ «Локо». В 2008 году был приглашён в юниорскую сборную России, юношей не старше 17 лет. В сборной провёл 5 матчей и отметился голом с двумя результативными передачами.

За основную команду, дебютировал 25 декабря 2010 года, в домашнем матче, против чеховского «Витязя». Матч завершился сокрушительной победой «Локомотива» 6:0. В основной состав, до этой игры, как и после, Артур попадал в заявки на матчи, но на лёд в КХЛ так больше и не вышел.

Сезон 2011/12 начал в составе «Локо», но в ноябре был включён в состав возрождённого «Локомотива» в ВХЛ.

Сезон 2012/13 начал в ВХЛ в составе созданного «Локомотив ВХЛ». В сентябре переведён в основную команду «Локомотива», выступающую в КХЛ. В домашнем матче против омского «Авангарда», который состоялся 7 октября, забросил дебютную шайбу в КХЛ.

В 2015 году стал игроком новокузнецкого «Металлурга».

Статистика

Клубная

Международная

Достижения

Командные

Личные

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк